Mée (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Mée (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary